Moviment Llibertari Espanyol, organització anarquista històrica d'Espanya
 Màxima versemblança (del seu nom en anglès Maximum Likehood Estimation), mètode estadístic d'inferència de paràmetres
 Managed Learning Environment, programari orientat a l'aprenentatge mitjançant recursos informàtics